

Cinéma 
 Le Nettoyeur, film américain de George Marshall, sorti en 1954 ;
 Le Nettoyeur, film américain de Renny Harlin, sorti en 2007.

Télévision 
 Le Nettoyeur, téléfilm américain de Fred Williamson, diffusé en 2001.